Полумарафон Янчжоу (полное название: англ. Yangzhou Jianzhen International Half Marathon, кит. 扬州鉴真国际半程马拉松赛) — международный полумарафон, который ежегодно проводится в Янчжоу, Китай. Проводится с 2006 года, традиционно проходит в апреле. С 2011 по 2012 год по классификации IAAF имел серебряный статус, а в 2013 году получил золотой статус.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Полумарафоны